Ку́риа-Му́риа:

 Куриа-Муриа — острова в Аравийском море.
 Куриа-Муриа — залив в Аравийском море у побережья Омана.